Коралес има више значења:

 Коралес (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коралес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коралес, Коралес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коралес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коралес (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коралес (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коралес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коралес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Коралес (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коралес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Коралес, Пабло Де ла Круз (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Коралес, Хосе Гарсија Морено (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Коралес, Лос Арајанес (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коралес (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Коралес (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику